Сан Бруно има више значења:

 Сан Бруно (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Бруно (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Бруно (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Бруно (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Бруно (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику